Кёр-де-Беа́рн () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округов Байонна, Олорон-Сент-Мари и По.

Код INSEE кантона — 6409. Всего в кантон Кёр-де-Беарн входит 47 коммун, центральный офис расположен в Мурансе.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Наварренс (21 коммуна), Лагор (15 коммун), Монен (8 коммун), Восточный Олорон-Сент-Мари (1 коммуна), Ласёб (1 коммуна) и Сен-Пале (1 коммуна). 31 коммуна относится к округу Олорон-Сент-Мари, 15 — к округу По и одна — к округу Байонна.

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Кёр-де-Беарн на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи